Сот () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 791 житель (по переписи населения 1991 года — 819 жителей).

Демография 
В селе Сот, по переписи 2002 года проживали 651 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,2 лет (38,9 года у мужчин и 45,6 года у женщин). В селе есть 290 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,70.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины